Osiris:
 Osiris — род пчёл из трибы Osirini семейства Apidae.
 Osiris — бесплатная программа для создания и просмотра веб-порталов, распространяемых посредством P2P.
 OSIRIS-REx — проект американской межпланетной станции, предназначенной для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну.

См. также 
 Осирис (значения)